Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Jakarta Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto dagli statunitensi Eric Amend e Tom Mercer (tds n. 4). In finale hanno sconfitto il malese Adam Malik e lo statunitense Joseph Russell con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3.

Teste di Serie

  Steve DeVries /  John Sobel (primo turno)
  Pablo Arraya /  Cary Cohenour (primo turno)

  Daniel Heryanto /  Bonit Wiryawan (primo turno)
  Eric Amend /  Tom Mercer (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Jakarta Challenger 1990